Královice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Královice (okres Kladno)
 Kralovice (okres Plzeň-sever)
 Dolní Kralovice (okres Benešov)